

Cinema 
Settimo cielo (Seventh Heaven) – film diretto da Frank Borzage (1927)
Settimo cielo (Seventh Heaven) – film diretto da Henry King (1937)

Letteratura 
 Poesie (Seventh Heaven) – raccolta di poesia di Patti Smith del 1972
  Non calpestate il mio giardino (Seventh Heaven) – romanzo di Alice Hoffman del 1990

Musica 
 Seventh Heaven  – album dei Buck-Tick del 1988
 Seventh Heaven – traccia dell'album Abandon dei Deep Purple del 1998
 Seventh Heaven  – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 2007, dall'album Kiss
 SEVENTH HEAVEN  – traccia dell'album Polyrhythm delle Perfume  del 2007
 Seventh Heaven  – album delle Kalafina del 2009

Televisione 
Settimo cielo – (serie televisiva dal 1996) diretta e prodotta da Brenda Hampton